

Топоніми

Ібі (Іспанія)

Повіт Ібі
 Річка Ібі